Николай Малинин:
 Малинин, Николай (XVIII век) — российский переводчик церковной литературы, духовный писатель.
 Малинин, Николай Николаевич (1917—1997) — российский учёный в области сопротивления материалов.
 Малинин, Николай Сергеевич (род. 1970) — российский архитектурный критик и искусствовед, журналист, прозаик.
 Малинин, Николай Фёдорович (1899—1979) — исполняющий обязанности начальника Главного управления шоссейных дорог (ГУШосДор) НКВД СССР, полковник.